Reatischken ist ein Namensbestandteil zweier ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Gräflich Reatischken, 1938 bis 1946 Heinrichshof, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Wischnjowka (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk
 Neuhof-Reatischken, 1938 bis 1946 Budeweg, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Aisty (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk